Jörg Sievers  ist der Name folgender Personen:

* Jörg Sievers (Schwimmer) (1956–1973), deutscher Schwimmer
 Jörg Sievers (Fußballspieler) (* 1965), deutscher Fußballtorhüter und -trainer